ADT peut faire référence à :
 accident du travail, selon la liste des abréviations en médecine ;
l'Analyse de données textuelles, une technique d'analyse de textes réunis en grand nombre ;
  ;
 amendement, un sigle utilisé sur La Chaîne parlementaire ;
 Abstract data type (en français, type abstrait) ;
 Android Development Tools, un environnement de développement Eclipse permettant de développer des applications pour le système Android ;
 antidépresseur tricyclique ;
 Autorisation à Diriger une Thèse, dans l'enseignement supérieur français ; 
 adjoint technique de recherche et de formation, à l'université ;
 Automatic Double Tracking, un doublement de piste automatique pour le mixage audio ;
 aménagement durable du territoire ;
 Asociación Deportiva Tarma, un club péruvien de football.

Patronyme 

 Pierre Adt, maire de Forbach de 1865 à 1871.